Die Spielzeit 1976/77 ist die 28. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

18. Meistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1976_1977
Handballsaison 1976/77